Хосе Хавиер Акасусо () е аржентински тенисист, роден на 20 октомври 1982 в Посадас, провинция Мисионес. Известен е със силните си сервиси и удари от основната линия. Любимата му настилка е клей. Въпреки че е левичар, той държи ракетата с дясната си ръка, също като Карлос Моя. Прякорът му Чучо идва от детските му години, когато произнасял името си като Акачучо. От 2004 г. негов треньор е аржентинецът Даниел Орсанич.

Кариера

Ранни години 
Първата среща на Акасусо с тениса е когато той е едва двегодишен, когато баща му Хосе Андрес завежда брат му Хуан Андрес и сестра му Габриела в тенис клуба на дядото и баба му. Оттогава той започва да тренира. До дванадесетата си година Акасусо тренира и баскетбол, но зарязва този спорт, за да се отдаде изцяло на тениса.

1999 – 2004 
След като става професионалист през 1999 г., Акасусо получава уайлдкард за първия си Чалънджър турнир - този в Буенос Айрес. Там стига до четвъртфинал.

През 2000 г. Хосе участва на множество Фючърс и Чалънджър турнири, като първият му финал на турнир от серията Чалънджър е в Монтевидео, където губи от Гилермо Кория.

През февруари 2001 г. Акасусо играе първия си турнир на ATP от висока категория - в Буенос Айрес. Там аржентинецът побеждава Феликс Мантия, Франко Скилари и Гастон Гаудио, преди да загуби на финала от Густаво Кюртен, който по това време е номер две в света. Дебютира в турнир от Големия шлем на Ролан Гарос, където достига до втория кръг. По-късно през годината отпада в първия кръг на Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ.

Следващата година Чучо печели три титли: Световната отборна купа с Аржентина, АТР в Сопот и Чалънджъра в Сан Марино.

2003 е белязана от контузии. Чак през 2004 г. идва следващата титла на аржентинеца – от турнира в Букурещ.

2005 – 2007 
На Ролан Гарос през 2005 г. Акасусо стига до четвъртия кръг – най-доброто му постижение в турнир от Големия шлем. Що се отнася до играта му на двойки, годината е добра. Печели две титли и играе на още четири финала. В пет от тези случаи негов партньор е сънародникът му Себастиан Прието.

През август 2006 г. Хосе се изкачва на двадесетото място в световната ранглиста, което е и най-доброто му класиране. Дебютира за отбора на Аржентина за Купа Дейвис и му помага да достигне до финала, загубен от Русия. На полуфинала срещу Австралия той прекъсва серията на Лейтън Хюит от 11 поредни победи в петсетови двубои. Акасусо е единственият тенисист през тази година, на когото се удава да спечели един и същи турнир на сингъл и на двойки. Това става във Виня дел Мар.

През месец май 2007 г. Аржентина печели за трети път в историята си Световната отборна купа, като основен принос за това има Акасусо, който печели трите си мача на сингъл, както и решаващият двубой на двойки на финала срещу Чехия.

Класиране в ранглистата в края на годината

Титли и участия на финали

Титли на сингъл (10)

Загубени финали на сингъл (11)

Титли на двойки (7)

Загубени финали на двойки (9)

Отборни титли (2)

Загубени финали на отборни първенства (1)

Външни препратки 
 Неофициален сайт 
 Профил на сайта на АТР
 
 Статистика за Купа Дейвис

Акасусо, Хосе